Die Saison 2006/07 der Volleyball-Bundesliga begann am 22. September 2006 und endete am 12. Mai 2007. Der Dresdner SC wurde zum zweiten Mal nach 1999 Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Dresdner SC
 NA. Hamburg
 WiWa Hamburg
 Köpenicker SC
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 VfB 91 Suhl
 VC Olympia Rhein-Neckar
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an. Aus der zweiten Liga kam WiWa Hamburg. Die als VC Olympia Rhein-Neckar aktive Juniorinnen-Nationalmannschaft spielte „außer Konkurrenz“ und war nicht an der Play-Down-Runde beteiligt.

Saisonverlauf 
Dresden war nach der Hauptrunde mit lediglich drei Niederlagen Tabellenführer, gefolgt vom Titelverteidiger Schwerin. Der neunfache Meister Münster musste diesmal in die Playdown-Runde. Den Platz des USC nahm Wiesbaden ein. Aufsteiger WiWa Hamburg schaffte nur einen Sieg beim VC Olympia.

In der Endrunde gab Dresden in eigener Halle keinen Satz mehr ab und verlor auswärts nur beim 2:3 in Suhl. Damit wurde der DSC Nachfolger des Schweriner SC, der insgesamt sieben Niederlagen kassierte.

In der Playdown-Runde gelang WiWa Hamburg kein Satzgewinn. Damit musste der Neuling wieder zurück in die zweite Liga.

Statistik

Hauptrunde

Endrunde

Playdown-Runde

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2007 und „Best of 20 Jahre“ (PDF-Datei; 371 kB)

2006/07
Volleyballsaison 2006/07